Овинцево — название населённых пунктов в России:

 Овинцево — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Овинцево — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Овинцево — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Овинцево — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Овинцево — деревня в Угличском районе Ярославской области.